Rorik può riferirsi a:

Rorik (Rørik, Hrœrekr) – variante scandinava del nome proprio di persona Rodrigo
Rorik (Hreðric) – personaggio del poema Beowulf
Rorik Slyngebond – leggendario re danese
Rorik di Dorestad – re vichingo di Frisia

Pagine correlate
 Rurik (disambigua)